Setiamulya (Tamansari), een plaats in Indonesië
Setiamulya (Tarumajaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing